Cet article relate le parcours de l'Équipe de Macédoine de handball masculin lors du Championnat du monde 2015 organisé au Qatar du 16 janvier au . Il s'agit de la  de la Macédoine aux Championnats du monde.

Deuxième du Groupe B, la Macédoine est éliminée en huitièmes de finale face à la Slovénie, 28 à 30.

Qualification 
Opposée à la Grèce dans les , la Macédoine s'impose lors du match aller 27 à 25 en Grèce puis à nouveau très nettement à domicile, 35 à 23.

Matchs de préparations

Effectif pour la compétition

Résultats

Phase de groupe (Groupe B) 

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

Phase finale

Huitièmes de finale 

 Feuille de match

Statistiques

Buteurs

Gardiens de buts

Références

Navigation

Liens internes 
 Équipe de Macédoine masculine de handball
 Championnat du monde masculin de handball 2015

monde 2015
Macédoine du Nord
Sport en république de Macédoine en 2015